Crime et Châtiment (Преступление и наказание) est un film soviétique réalisé par Lev Koulidjanov, sorti en 1969.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Viatcheslav Chumski
 Musique : Mikhail Ziv
 Décors : Piotr Pachkevitch, Elza Rapoport

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1969
Film dramatique soviétique
Film réalisé par Lev Koulidjanov
Adaptation d'un roman russe au cinéma
Adaptation de Crime et Châtiment